One Tree Hill kan henvise til flere sider:
 One Tree Hill (by) er en by i Australien
 One Tree Hill (høj) er et vulkanisk højdepunkt i Auckland, New Zealand
 One Tree Hill (sang) er en sang af rockbandet U2, som refererer til One Tree Hill i New Zealand
 One Tree Hill er en teenagedramaserie fra CW opkaldt efter U2-sangen.